Уэсиха () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Альмерьенсе. Занимает площадь 19 км². Население — 543 человека (на 2010 год). Расстояние — 31 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святой Блас.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Huécija
 Huecija
 Huécija
 Huécija

Муниципалитеты Альмерии